Sankt Ansgars kyrka kan syfta på:

Sankt Ansgars kyrka, Bromma
Sankt Ansgars kyrka, Uppsala
 Sankt Ansgars kyrka, Södertälje